La denominación Condado de Nemaha puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Nemaha, condado de Kansas .
 Condado de Nemaha, condado de Nebraska.